

Letteratura
 Paradiso e Inferno (Huxley), saggio di Aldous Huxley del 1956
Paradiso e Inferno (Stefánsson), romanzo del 2007 di Jón Kalman Stefánsson

Cinema
 Paradiso e Inferno (Himmel und Hölle), film tedesco del 1994 di Hans-Christian Schmid
Paradiso + Inferno (Candy), film del 2006 di Neil Armfield

Televisione 
Paradiso e inferno, episodio 4° della decima stagione del telefilm Supernatural

Pagine correlate 
Heaven and Hell (disambigua)
Inferno e paradiso (disambigua)